Вананд () — название населённых пунктов в Армении:

 Вананд — село в Армавирской области.
 Вананд — село в Сюникской области.